Monterey, ciutat situada a la Badia de Monterey a la costa pacífica del centre de Califòrnia.
 Monterey (Indiana)
 Monterey (Kentucky)
 Monterey (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Monterey (Tennessee)
 Monterey (Virgínia)
 Monterey Park, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 El Cerro-Monterey Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.